Verbund steht für:

 Bibliotheksverbund, Zusammenschluss mehrerer Bibliotheken
 Chemischer Produktionsverbund 
 Join (Relationale Algebra), Operation aus der Datenbanktheorie
 Sammlung Verbund, Wiener Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst
 Scheidungsverbund, jur. für alle Angelegenheiten, die bei einer Scheidung nach deutschem Recht gemeinsam entschieden werden müssen
 Verbund (Datentyp), Datentyp in der Informatik
 Verbund AG (ehemals Österreichische Elektrizitätswirtschafts AG), Versorgungsunternehmen in Österreich
 Verbundenes Unternehmen, zu einem Konzern gehörende Unternehmen
 Verbundstoff, in der Logistik eine Gruppe von Verpackungsmaterialien
 Verbund (Topologie) (engl.: join), Verbund mehrerer topologischer Räume
 Verbund (Kooperation), Kooperationen zwischen Unternehmen oder sonstigen Personenvereinigungen
 Verbundwerkstoff, in der Werkstoffkunde ein Werkstoff aus mehreren Materialien
 Verbundbau, eine konstruktive Verbindung aus Bauteilen verschiedener Materialien, häufig Beton und Stahl
 Verkehrsverbund, Zweckverband im öffentlichen Nahverkehr

Siehe auch

 Verbundlichung

Verbindung, Verband